Vin (ვინ), este cea de-a șasea literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴅ : U+10A5
 Mkhedruli și Nuskhuri ვ : U+10D5

Vezi și 
 V,v
 ი
 ნ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian